Een verkeersweg:
 N145 (België)
 N145 (Frankrijk)
 N-145 (Spanje)
 N145 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing